Александр Сергеевич Волков: Волков, Александр Сергеевич (1939—2012) — советский хоккеист.
 Волков, Александр Сергеевич (1951—2005) — советский и российский военный, генерал-майор.
 Волков, Александр Сергеевич (род. 2003) — российский хоккеист.